Mott puede referirse a:

 Blake Mott, tenista profesional de Australia
 John Mott
 Luiz Mott - antropólogo, historiador, sociólogo e investigador, y uno de los más notables activistas brasileños a favor de los derechos civiles LGBT.
 Lucretia Mott -  defensora de los derechos de la mujer
 Maria Lúcia Mott
 Nevill Francis Mott - físico y profesor universitario inglés